Ženská čtyřhra Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do deblové soutěže rabatského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Xenia Knollová a Aleksandra Krunićová, jehož členky nestartovaly společně. Knollová se rozhodla zúčastnit paralelně probíhajícího J&T Banka Prague Open. Spoluhráčkou Krunićové se stala Darja Gavrilovová, s níž skončila v semifinále na raketách Babosové s Hlaváčkovou.

Vítězem se stal nejvýše nasazený maďarsko-český pár Tímea Babosová a Andrea Hlaváčková, který ve finále zdolal srbsko-belgickou dvojici Nina Stojanovićová a Maryna Zanevská. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a na první společně odehrané akci získaly premiérovou trofej. Babosová vybojovala dvanáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Hlaváčkovou to bylo dvacáté první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (vítězky)
  Darija Juraková /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)
  Ioana Raluca Olaruová /  Olga Savčuková (1. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Alla Kudrjavcevová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2017
WTA Tour 2017